Klocksin ist der Name

Orte:
 Klocksin, eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Jens Klocksin (* 1957), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Brandenburg
 Jürgen Klocksin (* 1932), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Hessen